Santa Monica (Californië), een in Los Angeles County gelegen stad in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië
Santa Monica (Misano Adriatico), een plaats in de Italiaanse gemeente Misano Adriatico
Santa Monica (Surigao del Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Surigao del Norte op het eiland Siargao
Santa Monica (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Santa Monica Mountains, een bergketen van de Transverse Ranges in Zuid-Californië nabij de kust van de Grote Oceaan in de Verenigde Staten
Santa Monica Pier, een pier in de Stille Oceaan aan het einde van de Colorado Avenue in de Amerikaanse stad Santa Monica (Californië).